Cláudio Besserman Vianna, noto come Bussunda – umorista, personaggio televisivo, autore televisivo, imitatore ed attore brasiliano
 Gaspar Vianna – medico e anatomo-patologo brasiliano
 Herbert Vianna – cantautore e chitarrista brasiliano
 João José Vianna – ex cestista brasiliano